Чемпіонат Польщі з хокею 1966 — 31-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Подгале (Новий Тарг).

Попередній етап

Фінальний раунд

ІІ Ліга 
Переможцем другої ліги став клуб КТХ Криниця.

Посилання 
 Хокейний архів 1966  
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща